Анто́н Попо́в:
* Попов, Антон Иванович (1748—1788) — стихотворец, протоиерей.
 Попов, Антон Николов (1915—1942) — болгарский коммунист.
  (1853—1927) — болгарский актёр, режиссёр, театральный деятель.